Il singolare del torneo di tennis Brindisi Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Federico Luzzi che ha battuto in finale Vasilīs Mazarakīs 0-6, 7-63, 6-4.

Teste di serie

 Federico Luzzi (Campione)
 Irakli Labadze (quarti di finale)
 Attila Sávolt (semifinali)
 Filippo Volandri (quarti di finale)

 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Filippo Messori (semifinali)
 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brindisi Challenger 2001